Le Motor City Open 2014 est l'édition 2014 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule au Birmingham Athletic Club à Détroit du 25 au . 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 joueurs qualifiés.

Mohamed El Shorbagy s'impose face à Peter Barker.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Motor City Open
 Saison 2014 de la PSA

Liens externes 

2014
Sport aux États-Unis en janvier 2014
Squash en 2014